В парному розряді жіночого тенісного турніру Thunderbird Classic 1974, facente parte del Virginia Slims Circuit 1974, ha avuto come vincitrici Франсуаза Дюрр і Бетті Стов виграли титул, у фіналі перемігши пару Мона Шалло і Пем Тігуарден 6-3, 5-7, 6-3.

Сіяні пари 

 Франсуаза Дюрр /  Бетті Стов (чемпіонки)
 Біллі Джин Кінг /  Бетсі Нагелсен (чвертьфінал)

 Крістьєн Кеммер /  Валері Зігенфусс (півфінал)
 Джанет Ньюберрі /  Венді Овертон (1-ше коло)

Основна сітка

Посилання 

Virginia Slims of Arizona